ALCO bzw. Alco steht für:

 American Locomotive Company, ein US-amerikanisches Unternehmen des Lokomotiv- und Maschinenbaues
 Alco (Automarke), eine ehemalige Automarke dieses Unternehmens
ALCO FA, eine Baureihenfamilie von Diesellokomotiven
ALCO PA, eine Baureihenfamilie von Diesellokomotiven
 Alcotest, eine Gerätefamilie zur Messung von Atemalkohol
 Asset-Liability-Committee, ein Gremium in Unternehmen, das bestimmte Investitionsstrategien definiert

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alco (Arkansas), im Stone County
 Alco (Louisiana), im Vernon Parish
 Alco (Texas), im Angelina County

Sonstiges:
 Alco Creek, Fließgewässer im Jackson County, Oregon
 Alco Mine, Mine im Hardin County, Illinois
 Alco Magnolia Oil Field, Ölfeld im Harris County, Texas

Siehe auch:
 Alko

ALCO